|-
|(27501)||2000 GP135|| align=right|14,2|| align=right|2,653|| align=right|0,104|| align=right|12,61|| align=right|4,321||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|27502 Stephbecca||2000 GR137|| align=right|15,0|| align=right|2,872|| align=right|0,017|| align=right|2,97|| align=right|4,867||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||L. H. Wasserman
|-
|(27503)||2000 GM140|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,060|| align=right|3,04|| align=right|4,490||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27504)||2000 GK141|| align=right|12,8|| align=right|3,019|| align=right|0,100|| align=right|11,34|| align=right|5,244||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27505)||2000 GN141|| align=right|14,5|| align=right|2,612|| align=right|0,179|| align=right|8,89|| align=right|4,220||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27506)||2000 GQ141|| align=right|14,9|| align=right|2,485|| align=right|0,089|| align=right|6,25|| align=right|3,916||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27507)||2000 GS141|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,137|| align=right|8,61|| align=right|4,046||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27508)||2000 GS142|| align=right|12,1|| align=right|3,001|| align=right|0,100|| align=right|11,00|| align=right|5,197||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27509)||2000 GB143|| align=right|13,2|| align=right|3,088|| align=right|0,033|| align=right|11,50|| align=right|5,426||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27510)||2000 GD143|| align=right|13,9|| align=right|2,669|| align=right|0,095|| align=right|9,56|| align=right|4,359||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27511)||2000 GD153|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,091|| align=right|5,65|| align=right|3,736||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27512)||2000 GC167|| align=right|14,8|| align=right|2,211|| align=right|0,065|| align=right|6,33|| align=right|3,286||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27513)||2000 GY169|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,221|| align=right|27,25|| align=right|3,459||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|27514 Markov||2000 HM3|| align=right|13,7|| align=right|2,879|| align=right|0,032|| align=right|2,98|| align=right|4,884||MBA||26. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(27515)||2000 HM7|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,181|| align=right|2,33|| align=right|3,860||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27516)||2000 HN10|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,136|| align=right|2,73|| align=right|5,689||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27517)||2000 HD13|| align=right|13,9|| align=right|2,628|| align=right|0,093|| align=right|2,07|| align=right|4,259||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27518)||2000 HE14|| align=right|13,0|| align=right|3,162|| align=right|0,071|| align=right|10,91|| align=right|5,621||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27519)||2000 HV20|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,037|| align=right|4,57|| align=right|4,684||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27520)||2000 HL26|| align=right|13,3|| align=right|3,071|| align=right|0,120|| align=right|3,53|| align=right|5,380||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27521)||2000 HS26|| align=right|14,4|| align=right|2,876|| align=right|0,069|| align=right|2,91|| align=right|4,876||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27522)||2000 HF29|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,059|| align=right|3,34|| align=right|4,281||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27523)||2000 HC31|| align=right|13,4|| align=right|3,045|| align=right|0,131|| align=right|11,23|| align=right|5,313||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27524)||2000 HZ33|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,139|| align=right|7,57|| align=right|4,224||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|27525 Vartovka||2000 HZ34|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,179|| align=right|4,94|| align=right|3,377||MBA||29. april 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(27526)||2000 HP51|| align=right|13,6|| align=right|2,736|| align=right|0,096|| align=right|4,79|| align=right|4,524||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27527)||2000 HL52|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,019|| align=right|3,05|| align=right|4,825||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27528)||2000 HS54|| align=right|13,5|| align=right|3,073|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|5,386||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27529)||2000 HJ64|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,131|| align=right|6,27|| align=right|3,630||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27530)||2000 HC66|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,103|| align=right|8,25|| align=right|5,566||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27531)||2000 HH66|| align=right|13,0|| align=right|3,084|| align=right|0,077|| align=right|9,49|| align=right|5,416||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27532)||2000 HL66|| align=right|13,8|| align=right|2,841|| align=right|0,148|| align=right|8,15|| align=right|4,788||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27533)||2000 HP70|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,113|| align=right|4,94|| align=right|4,509||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27534)||2000 HB76|| align=right|14,0|| align=right|2,584|| align=right|0,107|| align=right|4,26|| align=right|4,152||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27535)||2000 HL76|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,088|| align=right|11,77|| align=right|5,356||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27536)||2000 HY77|| align=right|13,5|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|4,77|| align=right|4,232||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27537)||2000 HZ83|| align=right|12,8|| align=right|3,087|| align=right|0,187|| align=right|16,08|| align=right|5,422||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27538)||2000 HB89|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,205|| align=right|4,38|| align=right|3,422||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27539)||2000 HB97|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,115|| align=right|6,77|| align=right|3,561||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27540)||2000 HA100|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,055|| align=right|10,43|| align=right|4,060||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27541)||2000 JU2|| align=right|13,4|| align=right|2,983|| align=right|0,057|| align=right|14,34|| align=right|5,152||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27542)||2000 JB11|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,078|| align=right|4,27|| align=right|4,541||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27543)||2000 JC13|| align=right|12,9|| align=right|3,117|| align=right|0,190|| align=right|9,55|| align=right|5,502||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27544)||2000 JR14|| align=right|13,7|| align=right|3,058|| align=right|0,150|| align=right|2,38|| align=right|5,346||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27545)||2000 JX16|| align=right|13,4|| align=right|2,796|| align=right|0,162|| align=right|9,97|| align=right|4,674||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27546)||2000 JB17|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,142|| align=right|7,65|| align=right|3,798||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27547)||2000 JW20|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,094|| align=right|3,89|| align=right|5,612||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27548)||2000 JY22|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|12,78|| align=right|4,649||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27549)||2000 JF23|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,049|| align=right|8,59|| align=right|4,085||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27550)||2000 JC24|| align=right|13,7|| align=right|2,655|| align=right|0,182|| align=right|10,77|| align=right|4,325||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27551)||2000 JU31|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,044|| align=right|2,38|| align=right|4,144||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27552)||2000 JZ32|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,104|| align=right|9,64|| align=right|5,212||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27553)||2000 JB39|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,147|| align=right|2,74|| align=right|5,708||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27554)||2000 JM39|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,176|| align=right|11,85|| align=right|4,412||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27555)||2000 JT43|| align=right|13,4|| align=right|3,071|| align=right|0,062|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27556)||2000 JO54|| align=right|14,1|| align=right|2,477|| align=right|0,052|| align=right|4,39|| align=right|3,898||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27557)||2000 JP55|| align=right|12,7|| align=right|3,219|| align=right|0,113|| align=right|6,22|| align=right|5,775||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27558)||2000 JW55|| align=right|13,7|| align=right|3,331|| align=right|0,078|| align=right|2,33|| align=right|6,079||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27559)||2000 JB66|| align=right|13,1|| align=right|3,392|| align=right|0,054|| align=right|15,36|| align=right|6,245||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27560)||2000 JK81|| align=right|13,8|| align=right|3,087|| align=right|0,188|| align=right|8,14|| align=right|5,423||MBA||8. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27561)||2000 KJ1|| align=right|12,1|| align=right|3,966|| align=right|0,205|| align=right|5,56|| align=right|7,898||HLD||24. maj 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(27562)||2000 KJ54|| align=right|12,8|| align=right|3,083|| align=right|0,097|| align=right|15,22|| align=right|5,413||MBA||27. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27563)||2000 KD60|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,048|| align=right|5,59|| align=right|5,301||MBA||25. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27564)||2000 KE77|| align=right|14,1|| align=right|2,755|| align=right|0,099|| align=right|8,52|| align=right|4,571||MBA||27. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27565)||2000 KX81|| align=right|13,1|| align=right|2,949|| align=right|0,146|| align=right|10,49|| align=right|5,063||MBA||24. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27566)||2000 LX32|| align=right|13,7|| align=right|2,775|| align=right|0,158|| align=right|9,05|| align=right|4,621||MBA||4. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27567)||2000 OK36|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,139|| align=right|10,03|| align=right|5,498||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27568)||2000 PT6|| align=right|14,4|| align=right|1,964|| align=right|0,028|| align=right|22,26|| align=right|2,751||MBA||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27569)||2000 QW122|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,048|| align=right|10,11|| align=right|5,598||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27570)||2000 QA150|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,087|| align=right|7,96|| align=right|4,616||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27571)||2000 QT204|| align=right|15,0|| align=right|2,763|| align=right|0,097|| align=right|6,87|| align=right|4,591||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27572)||2000 QS227|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,031|| align=right|1,37|| align=right|5,254||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27573)||2000 RU2|| align=right|13,9|| align=right|3,000|| align=right|0,090|| align=right|9,79|| align=right|5,194||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27574)||2000 RT16|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,147|| align=right|16,18|| align=right|5,474||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27575)||2000 RX29|| align=right|13,7|| align=right|2,783|| align=right|0,156|| align=right|6,29|| align=right|4,643||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27576)||2000 RM70|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,112|| align=right|2,90|| align=right|5,036||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27577)||2000 RZ76|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,165|| align=right|12,63|| align=right|4,309||MBA||8. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27578)||2000 SX142|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,067|| align=right|5,83|| align=right|4,641||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27579)||2000 TA29|| align=right|13,4|| align=right|2,653|| align=right|0,107|| align=right|11,92|| align=right|4,320||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27580)||2000 UJ23|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,106|| align=right|5,34|| align=right|4,485||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27581)||2000 UR26|| align=right|14,0|| align=right|2,758|| align=right|0,117|| align=right|5,40|| align=right|4,580||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27582)||2000 UJ50|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,078|| align=right|2,34|| align=right|4,351||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27583)||2000 UF72|| align=right|13,7|| align=right|2,662|| align=right|0,174|| align=right|7,95|| align=right|4,343||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27584)||2000 UH99|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,185|| align=right|4,63|| align=right|4,581||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27585)||2000 VN1|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,214|| align=right|3,41|| align=right|4,070||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27586)||2000 XH34|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|12,17|| align=right|4,106||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27587)||2000 XG39|| align=right|13,2|| align=right|2,646|| align=right|0,129|| align=right|13,65|| align=right|4,304||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27588)||2000 YP10|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,013|| align=right|4,57|| align=right|4,640||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27589)||2000 YV95|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,082|| align=right|1,00|| align=right|4,116||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27590)||2000 YO132|| align=right|13,2|| align=right|3,200|| align=right|0,107|| align=right|23,20|| align=right|5,723||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27591)||2001 AL15|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,068|| align=right|5,24|| align=right|3,633||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27592)||2001 AL44|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,147|| align=right|10,10|| align=right|4,584||MBA||14. januar 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(27593)||2001 CA13|| align=right|15,3|| align=right|2,314|| align=right|0,079|| align=right|4,11|| align=right|3,520||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27594)||2001 CZ19|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,191|| align=right|8,52|| align=right|4,109||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27595)||2001 CR42|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,042|| align=right|9,25|| align=right|4,624||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27596)||2001 DH|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,246|| align=right|6,81|| align=right|5,198||MBA||16. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(27597)||2001 DF14|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,583||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27598)||2001 DZ28|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,166|| align=right|1,91|| align=right|5,662||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27599)||2001 FN2|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,261|| align=right|3,16|| align=right|3,591||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27600)||2001 FB26|| align=right|12,9|| align=right|3,140|| align=right|0,093|| align=right|12,24|| align=right|5,564||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27601)||2001 FC29|| align=right|15,9|| align=right|1,934|| align=right|0,078|| align=right|21,42|| align=right|2,690||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27602)||2001 FA34|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,180|| align=right|2,19|| align=right|3,630||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27603)||2001 FL162|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|3,04|| align=right|3,530||MBA||30. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(27604)||2001 FY174|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,096|| align=right|7,71|| align=right|3,564||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27605)||2001 HN9|| align=right|13,2|| align=right|2,986|| align=right|0,090|| align=right|11,90|| align=right|5,160||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27606)||2001 KW|| align=right|14,3|| align=right|3,173|| align=right|0,093|| align=right|7,50|| align=right|5,652||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27607)||2001 KN1|| align=right|14,5|| align=right|2,257|| align=right|0,206|| align=right|7,33|| align=right|3,390||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27608)||2001 KZ11|| align=right|14,1|| align=right|3,040|| align=right|0,234|| align=right|5,79|| align=right|5,299||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27609)||2001 KO13|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,307|| align=right|5,82|| align=right|4,139||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27610)||2001 KB16|| align=right|15,3|| align=right|2,524|| align=right|0,059|| align=right|3,59|| align=right|4,009||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27611)||2001 KB17|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,088|| align=right|14,33|| align=right|4,795||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27612)||2001 KG25|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,236|| align=right|4,02|| align=right|3,483||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27613)||2001 KV28|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|7,13|| align=right|3,462||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27614)||2001 KN33|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,207|| align=right|13,86|| align=right|4,127||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27615)||2001 KX38|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,138|| align=right|8,83|| align=right|3,637||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27616)||2001 KY42|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,229|| align=right|12,83|| align=right|4,082||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27617)||2001 KX44|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,203|| align=right|11,88|| align=right|4,431||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27618)||2001 KL55|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,155|| align=right|6,52|| align=right|3,424||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27619)||2001 KS57|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,199|| align=right|5,15|| align=right|3,805||MBA||25. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27620)||2001 KO61|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,204|| align=right|18,33|| align=right|5,508||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27621)||2001 KF67|| align=right|11,9|| align=right|2,988|| align=right|0,146|| align=right|11,97|| align=right|5,165||MBA||26. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(27622)||2001 KS71|| align=right|15,2|| align=right|2,543|| align=right|0,123|| align=right|5,17|| align=right|4,055||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(27623)||2001 LE|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,159|| align=right|12,79|| align=right|4,280||MBA||3. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(27624)||2001 MD3|| align=right|13,1|| align=right|3,126|| align=right|0,157|| align=right|4,69|| align=right|5,526||MBA||19. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(27625)||2001 MX3|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,143|| align=right|13,05|| align=right|4,246||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(27626)||2001 NA|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,196|| align=right|3,58|| align=right|4,233||MBA||1. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(27627)||2038 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,058|| align=right|5,96|| align=right|3,440||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27628)||2041 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,055|| align=right|14,79|| align=right|4,354||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27629)||2054 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,144|| align=right|4,76|| align=right|3,532||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27630)||2228 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,237|| align=right|4,50|| align=right|3,758||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27631)||3106 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,113|| align=right|9,17|| align=right|5,180||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27632)||3539 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,282|| align=right|0,066|| align=right|6,37|| align=right|3,446||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27633)||4005 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,990|| align=right|0,160|| align=right|6,99|| align=right|5,170||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27634)||4200 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,213|| align=right|4,91|| align=right|3,428||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27635)||4528 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,202|| align=right|2,43|| align=right|3,754||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27636)||4778 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,166|| align=right|0,122|| align=right|4,51|| align=right|3,187||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27637)||2070 T-1|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,117|| align=right|3,05|| align=right|4,133||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27638)||2287 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,353|| align=right|0,112|| align=right|6,19|| align=right|3,609||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27639)||3156 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,140|| align=right|13,62|| align=right|4,177||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27640)||3273 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,191|| align=right|2,31|| align=right|3,680||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27641)||4131 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,381|| align=right|0,142|| align=right|2,81|| align=right|3,672||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27642)||4281 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,135|| align=right|2,55|| align=right|4,187||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27643)||1093 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,113|| align=right|6,33|| align=right|3,549||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27644)||1343 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,102|| align=right|3,01|| align=right|3,576||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27645)||2074 T-2|| align=right|15,7|| align=right|3,093|| align=right|0,159|| align=right|00,49|| align=right|5,439||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27646)||2266 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,038|| align=right|5,53|| align=right|3,556||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27647)||2312 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,164|| align=right|3,65|| align=right|4,051||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27648)||3222 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|3,34|| align=right|3,542||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27649)||3327 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,185|| align=right|3,23|| align=right|5,692||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27650)||5137 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,101|| align=right|14,21|| align=right|4,052||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27651)||2025 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,161|| align=right|4,21|| align=right|3,461||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27652)||2462 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,200|| align=right|1,89|| align=right|3,608||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27653)||4208 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,204|| align=right|6,45|| align=right|4,051||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27654)||5739 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,116|| align=right|8,41|| align=right|4,145||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(27655)||1968 OK|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,265|| align=right|15,81|| align=right|4,091||MBA||18. julij 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(27656)||1974 OU1|| align=right|12,6|| align=right|3,023|| align=right|0,060|| align=right|10,21|| align=right|5,255||MBA||26. julij 1974||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(27657)||1974 PC|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,294|| align=right|23,45|| align=right|3,385||MBA||12. avgust 1974||Observatorij Palomar||T. Gehrels
|-
|(27658)||1978 RV|| align=right|13,7|| align=right|2,766|| align=right|0,298|| align=right|9,44|| align=right|4,600||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(27659)||1978 SO7|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,198|| align=right|2,70|| align=right|3,831||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(27660)||1978 TR7|| align=right|12,9|| align=right|2,793|| align=right|0,211|| align=right|9,33|| align=right|4,667||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(27661)||1978 UK6|| align=right|13,9|| align=right|2,470|| align=right|0,136|| align=right|5,29|| align=right|3,882||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(27662)||1978 UK7|| align=right|14,7|| align=right|2,436|| align=right|0,175|| align=right|1,65|| align=right|3,802||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(27663)||1978 VP4|| align=right|14,7|| align=right|2,868|| align=right|0,059|| align=right|1,82|| align=right|4,857||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27664)||1978 VX5|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,170|| align=right|6,81|| align=right|3,356||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27665)||1978 VZ5|| align=right|14,1|| align=right|2,858|| align=right|0,140|| align=right|4,57|| align=right|4,830||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27666)||1978 VU6|| align=right|15,0|| align=right|2,468|| align=right|0,190|| align=right|1,66|| align=right|3,877||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27667)||1979 KJ|| align=right|12,6|| align=right|3,007|| align=right|0,049|| align=right|11,34|| align=right|5,214||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(27668)||1979 ME4|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,212|| align=right|15,18|| align=right|4,324||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27669)||1979 MQ4|| align=right|12,5|| align=right|3,063|| align=right|0,041|| align=right|8,92|| align=right|5,359||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27670)||1979 MY6|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,169|| align=right|2,78|| align=right|3,631||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27671)||1979 MG7|| align=right|16,0|| align=right|2,659|| align=right|0,078|| align=right|2,77|| align=right|4,335||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(27672)||1980 FA1|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,176|| align=right|7,32|| align=right|3,899||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(27673)||1980 UN1|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,240|| align=right|2,51|| align=right|4,221||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(27674)||1980 UR1|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,214|| align=right|7,72|| align=right|3,594||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(27675)||1981 CH|| align=right|13,7|| align=right|2,353|| align=right|0,190|| align=right|24,68|| align=right|3,609||MBA||2. februar 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(27676)||1981 DH3|| align=right|14,1|| align=right|2,467|| align=right|0,215|| align=right|9,60|| align=right|3,874||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27677)||1981 EV3|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,078|| align=right|5,59|| align=right|3,791||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27678)||1981 EX3|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,099|| align=right|7,92|| align=right|4,551||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27679)||1981 EA5|| align=right|14,1|| align=right|2,739|| align=right|0,158|| align=right|8,68|| align=right|4,532||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27680)||1981 EQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,224|| align=right|3,57|| align=right|4,344||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27681)||1981 EG10|| align=right|14,5|| align=right|2,745|| align=right|0,062|| align=right|4,00|| align=right|4,547||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27682)||1981 EC17|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,065|| align=right|3,76|| align=right|3,224||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27683)||1981 ED20|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,201|| align=right|4,89|| align=right|3,674||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27684)||1981 EX20|| align=right|14,6|| align=right|2,799|| align=right|0,089|| align=right|7,74|| align=right|4,683||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27685)||1981 EE21|| align=right|14,2|| align=right|2,724|| align=right|0,195|| align=right|12,13|| align=right|4,495||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27686)||1981 ES21|| align=right|13,8|| align=right|2,680|| align=right|0,164|| align=right|13,02|| align=right|4,388||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27687)||1981 EM23|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,214|| align=right|9,98|| align=right|5,575||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27688)||1981 EX23|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,090|| align=right|2,31|| align=right|4,630||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27689)||1981 EU25|| align=right|15,1|| align=right|2,439|| align=right|0,216|| align=right|4,97|| align=right|3,809||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27690)||1981 EL27|| align=right|14,5|| align=right|2,704|| align=right|0,095|| align=right|3,05|| align=right|4,445||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27691)||1981 EA29|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,211|| align=right|8,47|| align=right|4,497||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27692)||1981 EC34|| align=right|14,2|| align=right|2,771|| align=right|0,176|| align=right|6,72|| align=right|4,611||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27693)||1981 EG34|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,088|| align=right|7,25|| align=right|3,739||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27694)||1981 EX34|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,021|| align=right|7,67|| align=right|4,600||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27695)||1981 EW36|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,060|| align=right|5,40|| align=right|4,669||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27696)||1981 EG40|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,207|| align=right|1,86|| align=right|5,752||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27697)||1981 EM45|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,102|| align=right|10,71|| align=right|4,544||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27698)||1981 EN47|| align=right|15,3|| align=right|2,180|| align=right|0,227|| align=right|7,02|| align=right|3,218||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(27699)||1982 JV1|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,155|| align=right|3,90|| align=right|3,489||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|(27700)||1982 SW3|| align=right|14,0|| align=right|2,159|| align=right|0,221|| align=right|5,83|| align=right|3,172||MBA||28. september 1982||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(27701)||1983 QR|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,148|| align=right|1,12|| align=right|3,223||MBA||30. avgust 1983||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(27702)||1984 SE1|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,217|| align=right|7,78|| align=right|4,593||MBA||27. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(27703)||1984 SA2|| align=right|13,9|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|4,53|| align=right|3,432||MBA||29. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(27704)||1984 WB4|| align=right|13,1|| align=right|2,666|| align=right|0,036|| align=right|21,10|| align=right|4,353||MBA||27. november 1984||Caussols||CERGA
|-
|(27705)||1985 DU1|| align=right|13,4|| align=right|2,759|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|4,582||MBA||16. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|27706 Strogen||1985 TM3|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,197|| align=right|11,05|| align=right|5,575||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(27707)||1986 QY3|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|3,65|| align=right|3,755||MBA||31. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27708)||1987 WP|| align=right|13,0|| align=right|2,403|| align=right|0,280|| align=right|21,09|| align=right|3,726||MBA||20. november 1987||Observatorij Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(27709)||1988 CU3|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,074|| align=right|9,36|| align=right|5,188||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|27710 Henseling||1988 RY1|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,194|| align=right|3,44|| align=right|3,263||MBA||7. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|27711 Kirschvink||1988 VT4|| align=right|14,4|| align=right|2,293|| align=right|0,235|| align=right|23,49|| align=right|3,471||MBA||4. november 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|27712 Coudray||1988 VR7|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,185|| align=right|3,07|| align=right|3,231||MBA||3. november 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(27713)||1989 AA|| align=right|14,4|| align=right|1,932|| align=right|0,084|| align=right|18,13|| align=right|2,685||MBA||2. januar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(27714)||1989 BR|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,093|| align=right|4,66|| align=right|3,394||MBA||29. januar 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(27715)||1989 CR1|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,164|| align=right|8,53|| align=right|3,561||MBA||5. februar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(27716)||1989 CX1|| align=right|13,7|| align=right|2,856|| align=right|0,243|| align=right|6,05|| align=right|4,827||MBA||13. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(27717)||1989 CF3|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,046|| align=right|6,50|| align=right|3,575||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27718)||1989 GH3|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,128|| align=right|7,76|| align=right|3,699||MBA||2. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27719)||1989 SR3|| align=right|12,9|| align=right|3,404|| align=right|0,059|| align=right|3,57|| align=right|6,279||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27720)||1989 UP3|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,147|| align=right|12,60|| align=right|4,232||MBA||26. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(27721)||1989 WJ|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,135|| align=right|15,07|| align=right|4,193||MBA||20. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(27722)||1990 OB2|| align=right|13,2|| align=right|3,023|| align=right|0,343|| align=right|11,76|| align=right|5,255||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27723)||1990 QA|| align=right|12,6|| align=right|3,102|| align=right|0,207|| align=right|20,02|| align=right|5,463||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27724)||1990 QA1|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,186|| align=right|3,16|| align=right|3,515||MBA||21. avgust 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(27725)||1990 QF4|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,066|| align=right|7,26|| align=right|3,612||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27726)||1990 QM5|| align=right|13,6|| align=right|3,067|| align=right|0,239|| align=right|2,93|| align=right|5,371||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27727)||1990 QM7|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,107|| align=right|6,17|| align=right|3,642||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27728)||1990 QD8|| align=right|13,4|| align=right|3,209|| align=right|0,141|| align=right|6,03|| align=right|5,746||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27729)||1990 QK9|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,118|| align=right|7,12|| align=right|3,619||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27730)||1990 QU9|| align=right|12,4|| align=right|3,122|| align=right|0,088|| align=right|15,72|| align=right|5,516||MBA||26. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27731)||1990 RK3|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,218|| align=right|1,21|| align=right|3,665||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(27732)||1990 RH7|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,199|| align=right|2,29|| align=right|5,509||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27733)||1990 RM7|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,141|| align=right|1,27|| align=right|5,540||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27734)||1990 RA8|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|2,54|| align=right|3,702||MBA||14. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(27735)||1990 SZ5|| align=right|13,0|| align=right|3,137|| align=right|0,075|| align=right|14,53|| align=right|5,555||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27736)||1990 SA6|| align=right|12,5|| align=right|3,142|| align=right|0,332|| align=right|11,31|| align=right|5,567||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27737)||1990 SA8|| align=right|14,5|| align=right|2,433|| align=right|0,169|| align=right|3,28|| align=right|3,793||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27738)||1990 TT4|| align=right|13,1|| align=right|3,143|| align=right|0,232|| align=right|10,85|| align=right|5,571||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27739)||1990 UV|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,116|| align=right|7,11|| align=right|3,713||MBA||17. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(27740)||1990 UC1|| align=right|13,7|| align=right|2,396|| align=right|0,215|| align=right|10,31|| align=right|3,709||MBA||20. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(27741)||1990 UJ4|| align=right|13,2|| align=right|2,447|| align=right|0,123|| align=right|11,14|| align=right|3,826||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27742)||1990 UP4|| align=right|14,5|| align=right|2,448|| align=right|0,190|| align=right|5,52|| align=right|3,829||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27743)||1990 VM|| align=right|12,8|| align=right|3,162|| align=right|0,170|| align=right|8,71|| align=right|5,623||MBA||8. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(27744)||1990 VO6|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,114|| align=right|6,88|| align=right|3,833||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27745)||1990 WS|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,109|| align=right|6,48|| align=right|3,685||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27746)||1990 WE3|| align=right|14,9|| align=right|2,452|| align=right|0,180|| align=right|2,98|| align=right|3,839||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(27747)||1990 YW|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,242|| align=right|12,74|| align=right|5,571||MBA||18. december 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|27748 Vivianhoette||1991 AL|| align=right|13,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|5,52|| align=right|3,803||MBA||9. januar 1991||Yatsugatake||S. Izumikawa; O. Muramatsu
|-
|(27749)||1991 BJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,170|| align=right|3,58|| align=right|4,167||MBA||23. januar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(27750)||1991 CW2|| align=right|14,2|| align=right|2,485|| align=right|0,128|| align=right|8,05|| align=right|3,916||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov